Papile kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Papilys, ort, 
 Papilė, ort, 

Robotskapade Litauenförgreningar